Бе́лгород — узловая станция Юго-Восточной железной дороги. Основная пассажирская железнодорожная станция и вокзал города Белгорода. Открыта в 1869 году.

История 
Станция II класса Белгород была введена в эксплуатацию в 1869 году в составе строящейся Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. Пассажирское и товарное движение по линии Курск — Харьков было открыто 6 июля 1869 года, к моменту открытия на станции Белгород было паровозное депо, водокачка, пассажирская и товарные платформы. Постройка здания железнодорожного вокзала была завершена в 1870 году.

В 1896 году была открыта железнодорожная ветка Белгород — Волчанск, построенная акционерным обществом Юго-Восточной железной дороги при содействии сахарозаводчиков Ребиндера и Боткина. В 1901 году ветка была продлена до Купянска. В результате станция Белгород стала узловой. В том же 1901 году была введена в эксплуатацию частная Белгород-Сумская железная дорога, для обслуживания которой была построена станция Белгород-Сумской.

В 1904 году Белгород посетил Император Николай II, местом торжественной встречи послужило здание вокзал станции Белгород.

В 1908—1911 годах, в связи с возросшим пассажиропотоком, была произведена масштабная реконструкция вокзала, были пристроены дополнительные одноэтажные крылья. Количество пролётов с левой и правой стороны было увеличено с трёх до шести. Здание вокзала было одним из немногих, уцелевших во время гражданской войны.

Во время Великой Отечественной войны вокзал был разрушен. В послевоенные годы под руководством Героя Социалистического Труда М. Л. Бондаренко инфраструктура станции была полностью восстановлена и было построено новое здание вокзала в 1949 году, снесённое в конце 70-х. В 1960 году магистраль Курск — Белгород электрифицирована на постоянном токе.

В 1982 году было построено современное здание железнодорожного вокзала.

В 1992 году, после распада СССР, Белгородское отделение Южной железной дороги перешло в подчинение Юго-Восточной железной дороги. В 2008 была начата масштабная реконструкция вокзала станции Белгород, всего РЖД инвестировало в этот проект около 200 млн. рублей.

Вокзал  
Железнодорожный вокзал состоит из 2 зданий. Одно из них имеет три этажа. На нулевом этаже находятся камера хранения, бесплатный туалет. На 1-м этаже имеются пригородные, междугородние и международные кассы, справочное бюро, транзитный зал ожидания, буфет, магазины сувениров, продуктовые ларьки, киоск «Роспечать», отдел транспортной полиции. На 2-м этаже находятся VIP железнодорожные кассы, авиакассы, VIP зал ожидания.

Второе здание состоит из 2-х корпусов. В одноэтажном первом корпусе расположены пригородные кассы, медпункт, комнаты отдыха пограничников, а также выход на пешеходный мост над путями. 2-й корпус представляет собой 9-этажное здание, в котором находятся администрация вокзала, гостиничные номера, комната матери и ребёнка. Из обоих зданий имеется выход в город.

Пассажирское движение

Скоростное и ускоренное движение

Выход в город 
Выход в город на Вокзальную площадь производится с первой платформы, а также через залы ожидания здания вокзала.

Общественный транспорт 
Остановки автобусов находятся на расстоянии 50 метров от вокзала, троллейбуса — 60 метров.
 Автобус: № 2, 12, 13, 13к, 25, 27, 28, 30, 31, 41, 41а, 101, 104, 123, 130, 131, 141, 153, 223
 Троллейбус: № М9.

См. также 
 Белгород (автовокзал)
 Белгород (аэропорт)

Примечания

Литература

Статьи и публикации

Ссылки 

 

 
 
 

Станции Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги
Транспорт Белгорода
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции, открытые в 1869 году
Здания и сооружения Белгорода
Вокзальная площадь (Белгород)
Железнодорожные станции и платформы Белгородской области